Панамская фотокорина () — вид лучепёрых рыб из монотипического рода Photocorynus семейства линофриновых.

Описание 
Присутствует выраженный половой диморфизм. В то время как самки достигают длины от 5 до 6,9 см, карликовые самцы достигают в длину от 6 до 9 мм.

Самка 
У самок округлое тело с очень большой, широкой головой. Кости черепа имеют шиповидные отростки. Добыванию пищи служат мелкие, но многочисленные клыки и приманка в виде удочки или фонаря. Он образован относительно коротким первым лучом спинных плавников, который размещён на голове и снабжён светящимся органом. При помощи биолюминесцентных бактерий добыча привлекается в темноте на глубине моря.

Самец 
Половозрелый самец достигает длины от 6,2 до 7,3 мм. Были найдены также свободно живущие самцы длиной 9,3 мм.  У них огромные глаза, а также органы обоняния в области носа, с помощью которых они могут воспринимать химические вещества. После фазы личинки с помощью этих органов они начинают поиски самок. Как только они находят её, они прикрепляются к ней в подходящем месте своими острыми зубами. Ткани партнёров, а также кровеносные сосуды срастаются. Питание самца происходит через кровь самки. С этого момента самец паразитирует на самке. Это явление получило название сексуальный паразитизм. Самец производит с помощью гонад, занимающих почти всё его тело, сперматозоиды, служащие для оплодотворения отложенных самкой в воду яиц.

Распространение 
Вид распространён, прежде всего, в тропических и субтропических водах западной Атлантики, обитает, однако, на этой географической широте также в западной и восточной частях Тихого океана. Он живёт в глубоководной зоне моря ниже отметки 1000 м, куда не попадает солнечный свет.

Образ жизни 
Как и другие удильщики, панамская фотокорина привлекает добычу с помощью биолюминесценции. Половозрелые самки терпеливо ожидают неподвижно на морском дне, пока потенциальная добыча не будет привлечена светящейся приманкой. Добычей являются часто другие глубоководные рыбы. Благодаря подвижной челюсти добыча заглатывается целиком. Желудок самок способен растягиваться, благодаря чему они способны заглатывать добычу, превосходящую их по своим размерам.

Открытие 
Экземпляр, поднятый со дна Чарльзом Тейтом Реганом для научного описания, был пойман в рамках экспедиции датского морского биолога Йохана Шмидта на исследовательском судне «Дана» в 1920—1922 годах в Панамском заливе на глубине 1250 м. Хотя пойманная самка длиной в 62 мм ещё не была половозрелой, самец длиной почти 1 см уже прикрепился к её голове.

Примечания

Литература 
 Theodore W. Pietsch: Dimorphism, parasitism, and sex revisited: modes of reproduction among deep-sea ceratioid anglerfishes (Teleostei: Lophiiformes). Ichthyological Research, 52, 3, S. 207—236, 2005

Ссылки 
 Изображение самки и самца 

Линофриновые
Монотипические роды лучепёрых рыб
Рыбы Атлантического океана
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1925 году